Вулиці:
 Хрещатик — головна вулиця Києва, розташована в центрі міста
 Хрещатик — вулиця в місті Боярці Київської області
 Хрещатик — вулиця в місті Черкасах
 Хрещатик — вулиця в селі Вертіївка

Села:
 Хрещатик — Сумська область, Конотопський район
 Хрещатик — Сумська область, Роменський район
 Хрещатик — Черкаська область, Черкаський район
 Хрещатик — Чернівецька область, Чернівецький район

Інше:
 Хрещатик — струмок у Києві
 Хрещатик — урочище у Києві
 Хрещатик — станція метро Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену

 «Хрещатик» — колишній банк
 «Хрещатик» — газета
 «Khreschatyk» — міжнародний літературний журнал
 «Хрещатик» — київський муніципальний камерний хор
 «Хрещатик» — академічний камерний хор
 «Хрещатик» — фірмовий пасажирський поїзд № 58/57 Київ — Євпаторія